Girtanner ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Girtanner (1760–1800), Schweizer Arzt und Chemiker
 Friedrich Girtanner (1664–1753), Schweizer Bürgermeister und Tagsatzungsgesandter
 Georg Albert Girtanner (1839–1907), Schweizer Arzt und Naturforscher
 Johann Joachim Girtanner (1745–1800), Schweizer Mathematiker
 Johannes Girtanner von Luxburg (1705–1781), hessen-darmstädtischer und fürstlich pfalz-zweibrückischer Geheimer Rat
 Moritz Girtanner (1575–1629), Schweizer Maler
 Wilhelm Girtanner (1823–1861), deutscher Jurist

Girtanner bezeichnet zudem:
 ein aus St. Gallen stammendes Ratsgeschlecht, aus dem später das Adelsgeschlecht Luxburg hervorging, siehe Luxburg